Per Nyström kan syfta på:

 Per Nyström (överste) (född 1887–1943), svensk överste
 Per Nyström (landshövding) (1903–1993), svensk historiker, publicist, socialdemokratisk politiker och ämbetsman, landshövding i Göteborgs och Bohus län 1950–1971
 Per Nyström (limnolog) (född 1960), svensk limnolog
 Per Nyström (cellist) (född 1968), svensk cellist

Se även 
 Per Nyströms trappa – en trappa i centrala Göteborg